Geiersberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Geiersberg (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
Gemeindeteile:
 Geiersberg (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Geiersberg (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg (Oberfranken), Landkreis Hof, Bayern
 Geiersberg (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Geiersberg (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Geiersberg (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Geiersberg (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Geiersberg (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Geiersberg (Lappersdorf), Ortsteil des Marktes Lappersdorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Geiersberg (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Geiersberg (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Geiersberg (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Geiersberg (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Geiersberg (Warmensteinach), Ortsteil der Gemeinde Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hinterer Geiersberg, Ortsteil der Gemeinde Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
sowie
 Geiersberg (gemeindefreies Gebiet), am Geiersberg bei Oberschwarzach, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Letohrad, Stadt in der Region Pardubice, Tschechien
Bauten:
 Burg Geiersberg, bei Friesach in Kärnten
 Burg Geiersberg (Lebing), abgegangene Burg in Allerheiligen im Mühlkreis in Oberösterreich 
 Schloss Geiersberg nahe Seßlach im Landkreis Coburg, Oberfranken, Bayern

Berge:
 Geier (Fleimstaler Alpen), 1084 m, in den Fleimstaler Alpen bei Salurn in Südtirol
 Geiersberg (Spessart), Breitsol, 586 m, höchster Berg des Spessarts, Landkreise Aschaffenburg und Main-Spessart, Bayern
 deutscher Name des Jestřebí (Bergrücken), 533,5 m, im  in den Westsudeten, bei  (deutsch Nieder Soor) in der Gemeinde , , , Tschechien
 Geiersberg (Erzgebirge), 533,0 m, im Mittelerzgebirge, im Ortsteil Eibenberg, Ortschaft Kemtau, Gemeinde Burkhardtsdorf, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Geiersberg (Thüringer Schiefergebirge), 521 m, bei Sitzendorf, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Geiersberg (Mönchberg), 511 m, im Spessart bei Mönchberg, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Geiersberg (Oberschwarzach), 440 m, im gemeindefreien Gebiet Geiersberg bei Oberschwarzach, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Geiersberg (Deggendorf), 395 m, bei Deggendorf mit Wallfahrtskirche Maria in der Rose, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Geiersberg (Biebergemünd), 385 m, im Spessart bei Biebergemünd, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Geiersberg (Lützelsachsen), 340 m, im Odenwald bei Lützelsachsen, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Geiersberg (Rosperwenda), 339 m, am Südharzrand, bei Rosperwenda, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

 Geiersberg (Kunnersdorf), 264 m, in der Oberlausitz nahe Kunnersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen

Siehe auch:
 Geierskopf
 Geyersberg
 Geierschlag
 Geiersbach
 Geyerbach
 Geyersdorf